

Persone
 Amy Nuttall (1982) – attrice e soprano britannica
 Carrie Nuttall (1963) – fotografa statunitense
 George Nuttall (1862-1937) – biologo britannico
 Harry Nuttall (1897-...) – calciatore inglese
 John Mitchell Nuttall (1890-1958) – fisico britannico
 Paul Nuttall (1976) – politico britannico
 Thomas Nuttall (1786-1859) – botanico e zoologo britannico
 Zelia Nuttall (1857-1933) – archeologa ed etnologa statunitense

Altro
 Legge di Geiger-Nuttall – legge della fisica nucleare
 The Nuttall Encyclopædia – enciclopedia generalista in lingua inglese